Trzęsienie ziemi w Peru w 1970 r.
 Trzęsienie ziemi w Peru w 2007 r.